Termenul „Iliușin” se poate referi la:

Persoane:
Alexei Maximovici Iliușin (n. 1980), mare maestru rus de șah
Serghei Vladimirovici Iliușin (1894–1977), inginer rus, constructor de avioane
Vladimir Sergheievici Iliușin (1927–2010), pilot sovietic
Alte utilizări:
Tipul sovietic de avioane de atac Iliușin (Vezi ex.:Iliușin Il-2, etc)